

Architettura 
 Villa Padulli – dimora gentilizia a Cabiate

Persone 
 Giulio Padulli – imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Padulli – scacchista italiano